Henrik III av Kastilien, född 4 oktober 1379, död 25 december 1406, var en monark (kung) av Kastilien. Han var son till Johan I av Kastilien och Eleonora av Aragonien, och efterträdde 1390 fadern som kung av Kastilien och Leon.

Biografi
Henrik föddes i Kastiliens huvudstad Burgos. Som den naturlige kronprinsen bar han titeln Prins av Asturien. Han tillträdde som regent redan vid 11 års ålder, och kom i praktiken till makten vid 14. Sitt öknamn till trots ("den obeslutsamme", Enrique el Doliente) engagerade han sig i livfull utrikespolitik under de första åren av 1400-talet. Han lyckades lugna adeln och återställa den kungliga makten. Under hans tid vann den kastilianska flottan flera segrar mot den engelska. År 1400 skickade han en flottstyrka till nordafrika som förstörde piratnästet Tétouan. 1402 påbörjade han kolonisationen av Kanarieöarna genom att skicka ut den franske utforskaren Jean de Béthencourt. Med en attack mot Badajoz avvärjde han en portugisisk invasion, och signerade 1402 ett fredsavtal med Johan I av Portugal. Han återupptog konflikten med kungadömet Grenada och vann 1406 en seger vid Collejares, i närheten av Úbeda.

1388 gifte sig Henrik med Katarina av Lancaster (Catalina de Lancaster; 1372–1418), dotter till Johan av Gent, hertig av Lancaster, och hans andra hustru, Constanza av Kastilien, i sin tur äldsta dotter till Peter I av Kastilien. Detta innebar slutet på en konflikt mellan dynastier, och konsoliderade Huset Trastámara. Henriks och Katarinas son efterträdde Henrik sedan denne dött i Toledo. Katarina regerade i sonens, Johan II av Kastilien, ställe eftersom han vid tillträdet var minderårig.

Barn 

Samtliga med hustrun, Katarina av Lancaster:
 Catalina (1402–1439) 
 Johan II av Kastilien 
 Maria av Kastilien. Gift med Alfons V av Aragonien.

Referenser

Noter 
 

Avlidna 1406
Män
Kastiliens regenter
Födda 1379
Huset Trastámara